Hightown – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hightown – miejscowość w dystrykcie New Forest, w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hightown – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Hightown – miejscowość w dystrykcie Southampton, w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hightown – miejscowość w Wrexham (Walia)
 Hightown – miejscowość w hrabstwie w dystrykcie Kirklees, w West Yorkshire (Anglia)
 Hightown Green – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)